

Persone 
 Gilson Willets – giornalista, sceneggiatore e scrittore statunitense
 Dave Willets – cantante e attore teatrale britannico
 William Willets Cocks – politico statunitense

Altro 
 Mets-Willets Point – stazione della metropolitana di New York